Хилдехарой:
 Хилдехарой — село в Хилдехаройском сельском поселении Итум-Калинского района Чеченской республики.
 Хилдехарой — покинутый аул на территории Зумсойского сельского поселения Итум-Калинского района Чеченской Республики.
 Хилдехарой — чеченский тейп.